Маркаря́н / Маргаря́н () — армянская фамилия. На армянском письме фамилия пишется Մարգարյան. Произношение разное. На западноармянском диалекте произношение с глухой «К», образуя фамилию Маркарян, на восточноармянском — со звонкой «Г», образуя фамилию Маргарян.

Известные носители 
 Тер-Маркарьян, Аршак Арсенович (род. 1938) — русский советский поэт и очеркист, журналист.
 Маркарян, Вениамин Егишевич (1913—1985) — советский астроном, академик АН АрмССР.
 Маркарян, Вера Юрьевна (род. 1989) — российская и украинская легкоатлетка (метание копья).
 Маркарьянц, Владимир Суренович (1934—2000) — армянский советский политический и партийный деятель.
 Маркарян, Гриша Саркисович (1929—1991) — советский армянский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Маркарян, Маро Егишевна (1915/1916—1999) — советская и армянская поэтесса и переводчица.
 Маркарян, Мартын Герасимович (1893—1963) — доктор медицинских наук, профессор.
 Маркарян, Маруся Мнацакановна (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Маркарян, Мкртич Симонович (род. 1921) — общественный деятель.
 Маркарян, Мкртыч Радикович (род. 1959) — советский футболист.
 Маркарян, Оганес Саркисович (1901—1963) — армянский архитектор.
 Маркарян, Роберт Вартанович (род. 1949) — российский дипломат, политик, государственный деятель.
 Маркарян, Рональд (род. 1931) — американский военный деятель, генерал-майор ВВС США.
 Маркарян, Рубен Амбарцумович (1896—1956) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Маркарян, Сероп Баитович (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Маркарян, Серхио (род. 1944) — уругвайский футбольный тренер армянского происхождения.
 Маркарян, Хэл (1929—2012) — американский авиаконструктор и авиационный инженер.

См. также 
 Маргарян
 Маркарьян
 Маркаров